Појам Бановина (који не би требало мешати са појмом Банат) може имати следећа значења:

 било која управна област под влашћу бана
 Банија
 Босанска бановина (12-14. век) 
 Усорска бановина (13-14. век) 
 Мачванска бановина (13-15. век)
 Београдска бановина (15. век)
 Кучевска бановина (13. век)
 Браничевска бановина (13. век)
 Сребреничка бановина (15. век)
 Јајачка бановина (15-16. век)
 Северинска бановина (13-16. век)
 Лугошка и карансебешка бановина (16-17. век)
 Бановине Краљевине Југославије:
 Дравска бановина (1929-1941, Љубљана)
 Савска бановина (1929-1939, Загреб)
 Врбаска бановина (1929-1941, Бања Лука)
 Приморска бановина (1929-1939, Сплит)
 Дринска бановина (1929-1941, Сарајево)
 Зетска бановина (1929-1941, Цетиње)
 Дунавска бановина (1929-1941, Нови Сад)
 Моравска бановина (1929-1941, Ниш)
 Вардарска бановина (1929-1941, Скопље)
 Хрватска бановина (1939-1941, Загреб)

Види још 
 Банија (вишезначна одредница)